Джарджа́н  () — упразднённое село в Жиганском национальном эвенкийском районе Якутии России. Село входило в состав Линдинского наслега.

География 
Село расположено в Арктической зоне региона, на Центральноякутской низменности, при впадении р. Джарджан в р. Лена.

Расстояние до улусного центра — села Жиганск — 220 км.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Линдинский наслег.

Население

Транспорт 
Пристань на р. Лена «Джарджан». Воздушный транспорт.

Примечания

Ссылки 
 Джарджан на Викимапии
Исчезнувшие населённые пункты Жиганского улуса
Населённые пункты на реке Лена
Межселенные территории